Соревнования по дзюдо в весовой категории до 60 кг у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 9 августа. Приняли участие 33 спортсмена.

Медалисты

Соревнование

Предварительный раунд

Основная сетка

Встречи за третьи места

Ссылки 
 Результаты встреч на официальном сайте Игр